Effektivtemperatur steht für:

 Effektive Temperatur, die Temperatur der Oberfläche eines Sterns in der Astrophysik, gemessen als die Temperatur, die ein Schwarzer Strahler haben müsste, um mit der gleichen Helligkeit pro Fläche zu strahlen
 Basis-Effektivtemperatur, ein arbeitsrechtlicher Terminus, siehe Arbeitsrecht
 Normal-Effektivtemperatur (NET), eine, mit Hilfe von Nomogrammen ermittelte, Funktion der Luftgeschwindigkeit, Trocken- und Feuchttemperatur in der Medizin